

Urbanisme 
 percée urbaine, création d'une voirie nouvelle par démolition de l'existant.
 percée Centrale, opération d'urbanisme au Mans.

Offensives militaires 
 Percée, une tactique militaire qui consiste à lancer une offensive sur un champ de bataille afin de rompre ou de pénétrer dans les défenses ennemies puis à exploiter rapidement la brèche ;
 percée de Sedan, offensive de 1940 au cours de la seconde Guerre mondiale ;
 percée d'Avranches ou opération Cobra, offensive américaine de .

Autres 
 La Percée du vin jaune , fête viticole dans le Jura.
 La percée des Cammazes, tunnel français.